

Hydronyme 
 La Suippe est une rivière française des départements de la Marne et de l'Aisne, qui se jette dans l'Aisne en rive gauche et un sous-affluent de la Seine, par l'Oise.

Toponymes 
 Boult-sur-Suippe est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Condé-sur-Suippe est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.
 Isles-sur-Suippe est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Jonchery-sur-Suippe est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Saint-Étienne-sur-Suippe est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Somme-Suippe est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Suippes est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

Intercommunalités 
 La communauté de communes de la Vallée de la Suippe est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

La communauté de communes des Rives de la Suippe est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

 La communauté de communes de la Région de Suippes est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.